Рифтовые озёра — это озёра, образовавшиеся на месте рифтовых разломов в континентальной земной коре.

Они часто встречаются в рифтовых долинах и могут быть очень глубокими. Рифтовые озера могут быть ограничены большими крутыми утесами вдоль краев разлома.

Примеры рифтовых озёр 

 Байкал, в Сибири
 Озеро Балатон, в Венгрии
 Мертвое море, на границе Израиля, Палестины и Иордании, раздвижного бассейна, образованного вдоль Трансформации Мертвого моря .
 Озеро Эльсинор, в Эльсинорском желобе в Южной Калифорнии
 Озеро Хазар, в Турции
 Озеро Айдахо, плиоценовое рифтовое озеро в Айдахо
 Озеро Хувсгул, север Монголии
 Лимань, заполненное палеогеновым рифтовым озером во Франции
 Озеро Локатонг, рифтовое озеро триасового периода, образовалось в бассейне Ньюарка .
 Озеро Малави, часть Восточно-Африканского разлома
 Оркадский бассейн в северной Шотландии имел рифтовые озера, образовавшиеся в период среднего девона .
 Озера Рифт-Валли, восточная Африка
 Солтон-Си, в Южной Калифорнии
 Озеро Танганьика, часть Альбертинского рифта
 Озеро Восток в Антарктиде могло образоваться в рифтовой обстановке
 Энгваллаватн, в Исландии

См. также 
 Рифт
 Озеро

Примечания

Ссылки 
 

Озёра по типу